Bobule může být:

 bobule – typ plodu
 bobule (réva) – označení pro plod (bobuli) révy vinné ve vinařství
 Bobule (film) – český film z roku 2008